Carlotta Guglielmina di Anhalt-Bernburg (1737-1777) – nobile dell'Anhalt-Bernburg e contessa di Schwarzburg-Sondershausen
 Carlotta Guglielmina di Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym (1704-1766) – nobile dell'Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym
 Carlotta Guglielmina di Sassonia-Coburgo-Saalfeld (1685-1767) – principessa di Sassonia-Coburgo-Saalfeld e contessa consorte di Hanau-Münzenberg
 Carlotta Amalia Guglielmina di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (1744-1770) – principessa del Ducato di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (o Holstein-Plön)